Anima e corpo (Body and Soul) – film del 1931 diretto da Alfred Santell
Anima e corpo (Body and Soul) – film del 1947 diretto da Robert Rossen
Anima e corpo – album discografico degli ATPC (1998)
 Anima e corpo (Body and Soul) – episodio della settima stagione di Star Trek: Voyager